Густав Шведский:

 Густав Шведский (1568—ок. 1607) — сын короля Эрика XIV и несостоявшийся жених Ксении Годуновой.
 Густав Шведский (1827—1852) — принц шведский и норвежский, герцог Уппландии, композитор, музыкант и художник.